Laguna Beach pode se referir a
 Laguna Beach cidade do estado da Flórida, Estados Unidos
 Laguna Beach, cidade do estado da Califórnia, Estados Unidos
 Laguna Beach: The Real Orange County, série de televisão norte americana

Desambiguação